Grabica (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Piotrkowski
 Grabica (powiat Łaski), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Łaski
 Grabica (powiat Piotrkowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Piotrkowski